Mikerline Saint-Félix (1999. január 17. –) haiti női válogatott labdarúgó, a francia másodosztályban érdekelt Montauban támadója.

Pályafutása

Klubcsapatokban

A válogatottban

Sikerei

Klubcsapatokban 
 Haiti bajnok (2):
AS Tigresses (2): 2017, 2018

Statisztikái

A válogatottban 
2022. július 12-ével bezárólag

Jegyzetek

Források 
 
 
 

Élő személyek
1999-ben született személyek
Haiti női labdarúgók
Labdarúgócsatárok